Ciència: El quark estrany i l'antiquark estrany són dos tipus de partícula elemental.
 Literatura: L'estrany (originalment en francès L'Étranger) és una novel·la escrita per Albert Camus.
 Fiscalitat: L'estrany (impost) és un tribut tradicional que recaptaven els comuns d'Andorra.